McGugan ist der Familienname folgender Personen:

 Irene McGugan (* 1952), schottische Politikerin
 Jackie McGugan (1939–2015), schottischer Fußballspieler
 Lewis McGugan (* 1988), englischer Fußballspieler
 Malcolm McGugan (1846–1937), kanadischer Politiker
 Stewart McGugan (* 1944), schottischer Schauspieler

Siehe auch:
 McGuigan